Крутогорка — название населённых пунктов в России:

 Крутогорка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Крутогорка — деревня в Асиновском районе Томской области, упразднена в 1970-е годы.
 Крутогорка — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области, упразднена в 1989 г.